Ула Бю Рисе (; ) — норвежский футболист, игравший на позиции вратаря, и тренер.

Клубная карьера 
Всю профессиональную карьеру футболиста провёл в качестве вратаря «Русенборга». С 1977 по 1995 сыграл 346 матчей за клуб из Тронхейма в высшей лиге Норвегии, которым считался национальным рекордом на то время. Пока в 2007 году его не превзошел бывший одноклубник Роар Странн. По состоянию на январь 2013 года Рисе занимает 5-ое место по количеству матчей в норвежском чемпионате.

Клубная статистика

Международная карьера 
20 декабря 1984 дебютировал за национальную сборную Норвегии в товарищеском матче против Египта. Был включен в состав сборной на чемпионат мира 1994 года в Норвегии. Также был в составе на Летних Олимпийских играх 1984 в Лос-Анджелесе. Всего Рисе провел в форме главной команды страны 25 матчей.

Карьера тренера 
Рисе был ассистентом в «Русенборге» под руководством Тронда Солльеда (1998), Нильса Арне Эггена (1999-2002) и Оге Харейде (2003). Когда последний покинул «Русенборг», став главным тренером норвежской сборной, Рисе в сезоне 2004 года был назначен главным тренером команды из Тронхейма. Тогда норвежский клуб выиграл двенадцатый подряд национальный титул, обойдя «Волеренгу» лишь по количеству забитых голов, имея одинаковое количество очков и разнице голов. В ноябре 2004 Рисе был уволен и с 1 февраля 2005 начал работать в качестве редактора радиостанции NRK. 18 июля 2006 был назначен помощником главного тренера сборной Норвегии. В апреле 2014 подписал контракт с датским клубом «Орхус» на заключительные 4 игры, чтобы помочь клубу избежать вылета из высшего дивизиона.

Был также журналистом в газете «Adresseavisen» в Тронхейме.

Достижения

Как футболист 
«Русенборг»
 Чемпион Норвегии: 1985,  1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995
 Обладатель Кубка Норвегии: 1988, 1990, 1992, 1995

Как тренер 
 Чемпион Норвегии: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 (как помощник главного тренера)
 Обладатель Кубка Норвегии: 1999, 2003 (как помощник главного тренера)
 Чемпион Норвегии: 2004 (как главный тренер)

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Русенборг»
Футбольные тренеры Норвегии
Тренеры ФК «Русенборг»
Тренеры ФК «Ранхейм»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Журналисты Норвегии